Just Like a Woman
 titolo originale del film Come una donna